Universalisme betegner en række opfattelser, hvor alt eller alle omfattes:

 Universalisme (teologi) – troen på at Guds nåde omfatter alle, og at ingen derfor ender i Helvede
 Universalistiske kirke – et kristent trossamfund baseret på universalisme
 Universalistiske religioner – en religionsvidenskabelig betegnelse for religioner uden etniske optagelseskrav
 Politisk universalisme – en ideologisk retning, hvor alle mennesker anses som verdensborgere
 Universalisme og sandhedbegrebet – universalister tror på at der eksisterer en absolut sandhed, som man videnskabeligt skal nå frem til.

 Universalisme - fra Oplysningstiden og bygger på individets frihed og rationalisme Se også:
 Partikularisme (universalismens modsætning)
 Unitarisme
 Universet
 Universaliestriden